Muller d'Hostafrancs, poble del municipi dels Plans de Sió.
 Muller o esposa, dona casada.